Сила́нтьева — женская форма русской фамилии .
 Силантьева, Анастасия Сергеевна (род. 1998) — российская горнолыжница.
 Силантьева, Пелагея Фёдоровна (1904—1981) — советский археолог.